Mercader ist der Familienname folgender Personen:

 Caridad Mercader (1892–1975), spanische GPU-Agentin und Mutter Ramón Mercaders
 Carlos Mercader (1922–2010), uruguayischer Moderner Fünfkämpfer
 Manuel Pagès i Mercader (1883–1968), katalanischer Politiker

 Martha Mercader (1926–2010), argentinische Schriftstellerin, Journalistin, Theaterautorin und Filmschaffende sowie Politikerin
 Ramón Mercader (1913–1978), spanischer GPU-Agent und Mörder Leo Trotzkis